Lokasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lokasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 
 Lokasaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Lokasaari (ö i Birkaland, Tammerfors), 

Robotskapade Finlandförgreningar